Säilynoja est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Keijo Säilynoja (né en 1970), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1926-2016), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois